Thierry Fervant (né Thierry Mauley) est un compositeur-éditeur-producteur suisse, né à Genève le  et mort le 16 septembre 2022 dans la même ville des suites d'une longue maladie.

Biographie 
Thierry Fervant construit sa carrière de compositeur, d'éditeur et de producteur de disques dès 1964 après avoir effectué ses classes de piano, de solfège supérieur, d'harmonie et de contrepoint à  Genève. Parallèlement, il travaille pendant 10 ans comme attaché de presse de la maison de disques Disques Barclay.

Dès 1968, Thierry Fervant écrit la musique de plus de 300 publicités pour la télévision, le cinéma, et pour des films institutionnels (surtout pour la Suisse). Il compose plus de 400 chansons enregistrées sur disques par divers artistes suisses et étrangers, et plus d'une centaine de musiques de commandes pour des séries télévisées et des films longs-métrages au niveau international. Il crée et préside, de 1979 à 2012, une société genevoise de post-production son et image pour la télévision et le cinéma : Le studio Maunoir et Maunoir Images.

En 1975, Thierry Fervant entre au Conseil d'Administration de la Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales (SUISA), dont il obtient la Vice-présidence de 1991 à 2007. Membre du Conseil FCMA (Fondation Chansons et Musiques Actuelles) de 2004 à 2011, il est également élu Président de la Fondation SUISA pour la Musique pour l'année 2005.

Discographie 
 1969 : Anne et Caroline : Ma dent (réédition CD en 2008)
 1970 : Los Quetzales : Lumière violente
 1971 : Thierry Fervant : L'aube ne s'est pas encore levée
 1972 : Gabby Marchand : Rencontres à l'Arsenal
 1972 : The Old School Band : Mahogany Hall Stomp
 1972 : Los Quetzales : I Vamos
 1973 : Jean Claudio : Ma femme
 1973 : The Old School Band : When you smile
 1973 : Françoise Rime : Troubadour du Château de Gruyère
 1974 : Ricet Barrier : Les spermatozoïdes
 1974 : Stuff Combe + 5 Percussions
 1974 : Henri Dès : Quand on revient d'ailleurs
 1974 : René Dessibourg : En suivant les rives du Doubs
 1974 : The Old School Band : 
 1974 : Pop Corn all Stars : A tribute to the all Stars Bands of Louis Armstrong
 1974 : Jean-Pierre Ska : Premiers voyages
 1975 : José Barrense-Dias : Hé! Bahia
 1975 : Blanche et Gaspard : Le Tour du Monde de Blanche et Gaspard
 1975 : Boilat Therace Quintet : My greatest Love
 1975 : René Dessibourg : Une soirée au recrette
 1975 : The Old School Band : When the Saints'phonie...
 1976 : Ricet Barrier : Les zygomatiques
 1976 : Jean-Pierre Castelain : La souris s'en va-t-en guerre
 1976 : Henri Chaix et Oscar Klein
 1976 : Henri Dès : Enregistrement public
 1976 : Jacques Hustin : Les petites filles de David Hamilton
 1976 : Les Petits Chanteurs d'Ursy : Caroline en carrousel
 1977 : Ricet Barrier : Y'a plus d'sous
 1977 : Blanche et Gaspard : Blanche et Gaspard au Royaume des surprises (réédition CD en 1999)
 1977 : Breeze : If the Wind...
 1977 : Catherine Derain : Être femme en son temps
 1977 : René Dessibourg : René Dessibourg et son orchestre
 1977 : Les Petits Chanteurs d'Ursy : La chanson d'Heidi
 1978 : José Barrense-Dias : Isto é Brazil
 1978 : Ricet Barrier : Mythologie
 1978 : Les Petits Suisses : Caroline en carrousel
 1979 : Martine : Martine chante au Pays du Ratamiaou
 1979 : New Morning Blues Festival 1979 : Richie Havens, Taj Mahal, ...
 1980 : Thierry Fervant : Univers (remix CD en 2011)
 1980 : Les Petits Chanteurs d'Ursy : Plante un arbre
 1980 : Les Petits Chanteurs d'Ursy : Nos plus belles chansons (réédition CD en 1999)
 1981 : Thierry Fervant : Seasons of Life (remix CD en 1990)
 1981 : Thierry Fervant : Films Musics
 1981 : James con Hielo Band : Just too much
 1981 : Martine : Chantons tous avec Martine
 1981 : The Old School Band : King of the Zulus
 1981 : Jean-Yves Poupin : Géranium
 1982 : Feetwarmers : 
 1982 : Film de Guerre
 1982 : Rivage : Opening
 1982 : The Tickets : Nobody's Children
 1982 : Vulcain : La Dame de Fer
 1984 : Ange : Tout feu tout flamme
 1984 : Thierry Fervant : Blue Planet (remix CD en 1990)
 1984 : Madras Express : Rolélé Nina
 1984 : Vulcain : Rock'n'roll secours
 1985 : Attentat Rock : Strike
 1985 : Sapho : Passions passons
 1985 : Vulcain : Desperados
 1986 : Gérard Aubert : La quarantaine
 1986 : Vulcain : Big Brothers
 1987 : Feetwarmers : 
 1988 : Annick : Raconte-moi le ciel
 1988 : Thierry Fervant : Legends of Avalon
 1988 : Pink Rose : Just what you needed
 1989 : Coccinel'Band : Show Time
 1990 : José Barrense-Dias : Raízes Brasileiras
 1991 : Jean-Pierre Huser : Hello Mister Tinguely
 1992 : José Barrense-Dias : Da Bahia ao Amazonas
 1993 : Annick : Chante et danse avec Annick
 1993 : Annick : Une boum au château
 1994 : Jael : Beyond the Mirror
 1996 : Jael : On Wings of Dawn
 1997 : Annick : Le bestiaire d'Annick
 1999 : Annick : Les petits pois de Victoria
 2002 : Carol Rich : Veux-tu vivre avec moi
 2003 : Carol Rich : Adieu l'armailli !
 2004 : Carol Rich : Rien
 2004 : Coccinel'Band : Coktail explosif

Filmographie 
 1968 : Faites-la chanter (fiction long-métrage TV de Roger Burkhardt, SSR)
 1968 : À chacun son paradis (fiction long-métrage TV de Roger Gillioz, SSR)
 1968 : Tempus (moyen-métrage de Ernest Ansorge, FOMH)
 1969 : Lumière violente (série TV de 25 épisodes de 15 minutes de Roger Gillioz, Telfrance)
 1972 : L'aube ne s'est pas encore levée (long-métrage cinéma de Henry Rappaz)
 1973 : D'un jour à l'autre (long-métrage cinéma de Nag Ansorge et Gisèle Ansorge)
 1974 : Le Dessous du ciel (série TV de 25 épisodes 15 minutes de Roger Gillioz, Telfrance)
 1975 : Un Matin (long-métrage de Ernest Ansorge)
 1976 : Christine (série TV de 25 épisodes 15 minutes de Raymond Barrat, Telfrance)
 1976 : Ces merveilleuses pierres (série TV de 25 épisodes 15 minutes de Paul Siegrist, Telfrance)
 1977 : Histoire d'Q ...! (long-métrage cinéma de David Khan, Hadra)
 1977 : Docteur Erika Werner (série TV de 25 épisodes 15 minutes de Paul Siegrist, Telfrance)
 1977 : La Caravane (téléfilm long-métrage de Roger Gillioz, TSR)
 1977 : L'agence Labricole (série TV de 25 épisodes de 26 minutes de Eric Noguet, SSR)
 1977 : Si j'étais, si j'avais (série d'animation TV de 13 épisodes de 6 minutes de Ernest Ansorge, SSR)
 1979 : Saturnin et compagnie (série TV de 26 épisodes de 13 minutes de Jean Touranne, TF1)
 1979 : Le dernier regard de l'aigle (long-métrage TV de Jean-Jacques Lagrange, SSR)
 1979 : Poursuite (moyen-métrage d'animation de Robi Engler, Festivals)
 1980 : Les blancs pâturages (fiction TV long-métrage de Michel Subiela, Antenne 2)
 1980 : Mon Oncle d'Amérique (long-métrage cinéma d'Alain Resnais), cocompositeur avec Arié Dzierlatka
 1981 : Opéra-Bouffe (moyen-métrage TV de Pierre Matteuzzi, SSR)
 1982 : Autoroute (moyen-métrage d'animation de Robi Engler, Festivals)
 1982 : When the synth's (moyen-métrage TV de Pierre Matteuzzi, SSR) - pour la Rose d'Or de Montreux
 1982 : Le prix de la Terre (fiction long-métrage TV de Michel Subiela, FR3)
 1982 : Quel Dimanche... (moyen-métrage TV « Prévention des accidents », TSR)
 1982 : Ouvre grand tes yeux (série d'animation TV de 13 épisodes de 6 minutes de Ernest Ansorge et Robi Engler)
 1983 : L'Art de fumer le cigare, par Zino Davidoff (moyen-métrage de François Reichenbach)
 1983 : Voyou, voyou (long-métrage cinéma de Henri Rappaz)
 1983 : Superlapin (téléfilm « Prévention des accidents », TSR)
 1984 : Le cœur cambriolé (fiction long-métrage TV de Michel Subiela, Antenne 2)
 1984 : Victor English Method (série cours de langue de 20 épisodes)
 1984 : Profession : Exorciste (documentaire TV de Jean-Louis Roy, TSR)
 1984 : J'ai du bon tabac... (long-métrage TV de Pierre Matteuzzi, TSR)
 1984 : Les Finances à Bercy (court-métrage en 3D virtuelle de Aimé Jolliet, Media-Consult)
 1984 : La Pyramide du Louvre (court-métrage en 3D virtuelle de Aimé Jolliet, Media-Consult)
 1985 : Alice Patch et Crack (série d'animation TV de 13 épisodes de 6 minutes de Robi Engler)
 1985 : Bas les masques (long-métrage TV, TSR)
 1985 : Le funiculaire des anges (fiction long-métrage TV de Roger Gillioz, TF1 - SSR)
 1985 : Deutsch mit Victor (série cours de langue de 20 épisodes)
 1985 : Evian, Ville internationale (moyen-métrage en 3D virtuelle d'Aimé Jolliet, Media-Consult pour la Municipalité d'Évian-les-Bains)
 1985 : Osaka, New town (moyen-métrage en 3D virtuelle d'Aimé Jolliet, Media-Consult pour la Municipalité d'Osaka)
 1986 : Les maladies de Zoé (série d'animation TV de 13 épisodes de 6 minutes de Nag Ansorge et Robi Engler)
 1986 : Bejing, Cité olympiques (moyen-métrage en 3D virtuelle d'Aimé Jolliet, Media-Consult pour la Mairie et la Municipalité de Pékin, candidature de Pékin aux Jeux Olympiques d'été)
 1987 : L'enfant qui vola la Lune (moyen-métrage d'animation de Gisèle Ansorge, Festivals)
 1987 : Genève de François Reichenbach ). Film officiel du canton et de la ville de Genève
 1987 : Español con Victor (série cours de langue de 20 épisodes)
 1987 : Supermax 2 (moyen-métrage, 1987) -  Festival de la Glisse 1987
 1987 : Que se callen Las Armas (moyen-métrage, HCR)
 1987 : Let us tell you (moyen-métrage, HCR)
 1988 : Maigret et le témoignage de l'enfant de chœur (fiction long-métrage TV de Michel Subiela, Antenne 2)
 1988 : Le Funiculaire des anges (film TV de Roger Gillioz)
 1990 : Sabbat (moyen-métrage d'animation de Gisèle Ansorge, Festivals)
 1990 : Guillaume n'aie pas peur (série d'animation TV, 13 épisodes de 6 minutes de Robi Engler, SSR)
 1990 : Namibia (moyen-métrage, HCR)
 1990 : Alchimie (long-métrage de Ernest Ansorge, SSR)
 1990 : La Fiancée de Massepain (moyen-métrage TV, TSR - UER)
 1991 : Visages suisses (film officiel pour le 700e anniversaire de la Confédération Suisse. Film collectif)
 1991 : Denty (série d'animation TV de 13 épisodes de 6 minutes de Robi Engler, SSR)
 1991 : Super Choc (fiction long-métrage TV de Philippe Gros, SSR)
 1991 : Le Français avec Victor (série de 25 épisodes de 15 minutes, TSR - FR3 - La Cinquième - TV5)
 1992 : La mélodie des héros (fiction long-métrage TV de Tiziana Caminada, Europroduction)
 1992 : Une partie en trop (le contrat) (fiction long-métrage TV de Pierre Matteuzzi, Antenne 2 - SSR)
 1992-1993 : Les Volbecs (série d'animation TV de 39 épisodes de 5 minutes, de Robi Engler, France 3)
 1992 : Les ateliers du Père Noël (court-métrage TV, UER)
 1993-1994 : Floc (série d'animation TV de 39 épisodes de 2 minutes, TSR – RTBF)
 1993 : Le camp des fous rires (série fiction TV de 4 épisodes de 26 minutes, Quartz Images – TSR – France 3)
 1994 : Camp 2000 (série fiction TV de 13 épisodes de 26 minutes, Quartz Images – TSR – France 3)
 1995-1996 : Les Z'animaux (série d'animation TV de 52 épisodes de 6 minutes, TSR – RTBF – France 3)
 1996-1997 : Hot Dog (série enfantine TV de 240 épisodes de 13 minutes, TSR – TV5)
 1997 : Journal de Rivesaltes 1941-1942 (film long-métrage de Jacqueline Veuve)
 1997 : Zoo Zoum (court-métrage d'animation pour festivals, Fisheye Zagreb)
 1997 : Jael (long-métrage musical de Jean-Jacques Lagrange, TSR) - pour la Rose d'Or de Montreux. Rose d'Argent en 1997
 1998 : Italiano con Victor (série de 25 épisodes de 13 minutes, RAI - TSR - TSI)
 1998 : Hot Dog (séries enfantines TV de 120 épisodes de 13 minutes, TSR – TV5)
 1998 : Karlintchen (Carlinette) (court-métrage d'animation, HCR)
 1998 : Sion 2002 (6 courts-métrages pour le CIO, candidature officielle de Sion aux Jeux Olympiques d'hiver 2002)
 1999 : Bus et Cie (série fiction TV de 52 épisodes de 26 minutes, TSR)
 1999 : Schwyzerdütsch mit Victor (série de 25 épisodes de 13 minutes, SSR)
 2000 : New Victor English Method (série de 45 épisodes de 13 minutes, La Cinquième - SSR - ...)
 2000 : Athletissima (moyen-métrage TV de Jean-Jacques Lagrange, CIO
 2001 : Un monde penché (Dominique Wavre au Vendée Globe) (documentaire long-métrage de Lionel Charlet, TSR)
 2002 : L'été de Chloé (téléfilm long-métrage TV de Heiki Arrekalio, France 3 - TSR - RTBF)
 2005 : HLM quiproquo (moyen-métrage d'animation de Dominique Jeanneret et Nag Ansorge, SSR)
 2011-2013 : Traces (série d'animations de 26 épisodes de 26 minutes, Xanthus Films (Taiwan) - Animagination - International TV - Maunoir Images)

Liens externes 

Compositeur suisse
Naissance à Genève
Naissance en octobre 1945
Auteur-compositeur-interprète francophone